OWK steht als Abkürzung für:

 den Flughafens von Norridgewock (Maine) nach dem IATA-Flughafencode
 den Oberflächenwasserkörper, siehe Wasserkörper
 die Objedinennaja Wagonnaja Kompanija
 den Odenwaldklub
 das Oster-Weekend der Verkehrskadetten
 den Ost-West-Konflikt, siehe Kalter Krieg

OWK